Rose Island oder Rose Isle ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Rose Island (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Rose Island (Indiana)
 Rose Island (Rhode Island)
 Rose Island (South Carolina)
 Rose Island (Tennessee)

zu den Bahamas gehörend:
 Rose Island (Bahamas)

in Kanada:
 Rose Island (Georgian Bay)

zu Neuseeland gehörend:
 Rose Island (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Rose Isle